La BRM P261, également connue sous la dénomination BRM P61 Mark II, est la monoplace de Formule 1 engagée par l’écurie BRM dans le cadre des championnats du monde de Formule 1 1964, 1965, 1966, 1967 et 1968. La P261 s'illustre notamment les deux premières saisons en se classant deuxième, les deux années, au championnat du monde des pilotes et au championnat du monde des constructeurs.

Résultats en championnat du monde de Formule 1

Voir aussi 

 British Racing Motors

P261
Automobile des années 1960
Formule 1 en 1964
Formule 1 en 1965
Formule 1 en 1966
Formule 1 en 1967
Formule 1 en 1968